Postiglione – conducente dei cavalli e delle carrozze postali
 Postiglione – comune italiano

Persone 
 Ester Postiglione – calciatrice italiana
 Francesco Postiglione – ex pallanuotista e nuotatore italiano
 Gaetano Postiglione – politico italiano
 Giovanni Postiglione – allenatore di canottaggio italiano
 Guido Postiglione – ex calciatore italiano
 Luca Postiglione – pittore italiano
 Mariangela Postiglione – schermitrice italiana
 Salvatore Postiglione – pittore italiano
 Stefano Postiglione – ex pallanuotista italiano
 Umberto Postiglione – anarchico italiano
 Venanzio Postiglione – giornalista italiano
 Vito Postiglione – pilota automobilistico italiano